Vibach ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Vibach (1928–1987), deutscher Regisseur, Theaterintendant und Drehbuchautor
 Marianne Schubart-Vibach (1921–2021), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Viehbach